Río Tunuyán puede hacer referencia:
 al río Tunuyán, de Argentina; o
 al Río Tunuyán (buque), también llamado Evita, buque de pasajeros de FME y ELMA.